Pasi Sormunen, finski hokejist, * 8. marec 1970, Kauniainen, Finska.

Sormunen je v finski ligi igral za klube Karhu-Kissat Helsinki, HIFK Helsinki, Jokerit Helsinki in Espoo Blues. V sezonah 1995/96 in 1996/97 je osvojil naslov finskega državnega prvaka s klubom Jokerit Helsinki. On koncu kariere je igral po eno sezono tudi za klube Nürnberg Ice Tigers v nemški ligi, EHC Chur v švicarski ligi in Västra Frölunda HC v švedski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil bronasto medaljo.

Pregled kariere

|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 90/91
|
| 41
| 3
| 15
| 18
| +4
| 44
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 24
| 1
| 1
| 2
| +5
| 14
|
| 9
| 0
| 2
| 2
| -6
| 4
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 91/92
|
| 14
| 1
| 1
| 2
| -2
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 4
| 8
| 12
| 0
| 24
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| +2
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 44
| 8
| 7
| 15
| -6
| 40
|
| 3
| 1
| 0
| 1
| +1
| 2
|-
| Karhu-Kissat Helsinki
| Finska 2. liga
| 93/94
|
| 1
| 1
| 2
| 3
| +4
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +7
| '''10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 41
| 4
| 2
| 6
| +11
| 22
|
| 11
| 2
| 4
| 6
| +8
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 43
| 1
| 7
| 8
| +22
| 44
|
| 5
| 1
| 0
| 1
| +4
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Kontinentalni pokal
| 95/96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 2
| 1
| 3
| +8
| 2
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -2
| 2
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 38
| 5
| 18
| 23
| +16
| 54
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 37
| 4
| 8
| 12
| +6
| 46
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +14
| 6
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 98/99
|
| 45
| 4
| 11
| 15
| -2
| 32
|
| 3
| 3
| 0
| 3
| +1
| 20
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Evropska liga
| 99/00
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| +1
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Nürnberg Ice Tigers
| Nemška liga
| 99/00
|
| 21
| 0
| 11
| 11
| -2
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Espoo Blues
| Finska liga
| 99/00
|
| 9
| 0
| 1
| 1
| -6
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| -6
| 0
|-
| EHC Chur
| Švicarska liga
| 00/01
|
| 35
| 4
| 13
| 17
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Chur
| Švicarska 2. liga
| 00/01
|
|
|
|
|
|
|
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 16
|-
| Västra Frölunda HC
| Švedska liga
| 01/02
|
| 35
| 5
| 9
| 14
| -1
| 63
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| -2
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 499
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 162
| bgcolor="#7FFF00" | +64
| bgcolor="#7FFF00" | 512
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 63
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" | +14
| bgcolor="#7FFF00" | 66
|}

Zunanje povezave
 

Živeči ljudje
Finski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Finsko
Hokejisti Karhu-Kissat Helsinki
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Espoo Blues
Hokejisti Nürnberg Ice Tigers
Hokejisti EHC Chur
Hokejisti Västra Frölunda HC